

Mitologia
 Admeto – figura della mitologia greca

Persone
 Admeto – re dell'Epiro del V secolo a.C.
 Admeto – generale macedone del IV secolo a.C.

Altro
 Admeto – nome proprio di persona maschile italiano
 Admeto – dramma per musica di Georg Friedrich Händel

Altri progetti